Bissardon est une marque de jus de fruits ;
 Bissardon est un quartier de Caluire-et-Cuire.